Kortesaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kortesaari (ö i Jämsä, Nytkymenjärvi),  (2 ha)
2. Kortesaari (ö i Jämsä, Sovijärvi), 
3. Kortesaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu,  (3 ha)
4. Kortesaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola,  (6 ha)
5. Kortesaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski),  (0 ha)
6. Kortesaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,21, long 28,37),  (2 ha)
7. Kortesaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu,  (1 ha)
8. Kortesaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,16, long 28,05), 
9. Kortesaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,17, long 28,30),  (15 ha)
10. Kortesaari (ö i Norra Savolax, Varkaus),  (14 ha)
11. Kortesaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,87, long 26,72),  (27 ha)
12. Kortesaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,78, long 28,24),  (0 ha)
13. Kortesaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,75, long 28,47),  (0 ha)
14. Kortesaari (ö i Norra Savolax, Inre Savolax),  (3 ha)
15. Kortesaari (ö i Lappland, Rovaniemi),  (2 ha)
16. Kortesaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,09, long 28,74), 
17. Kortesaari (ö i Södra Karelen, Imatra, lat 61,50, long 28,45),  (1 ha)
18. Kortesaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,83, long 29,38),  (4 ha)
19. Kortesaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,84, long 29,62),  (3 ha)
20. Kortesaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,68, long 27,77),  (1 ha)
21. Kortesaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi),  (0 ha)
22. Kortesaari (ö i Enare träsk, Enare), ö, Lappland, Norra Lappland,  (10 ha)
23. Kortesaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari),  (0 ha)
25. Kortesaari (ö i Birkaland), Övre Birkaland,  (3 ha)
26. Kortesaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 62,09, long 26,98),  (0 ha)
27. Kortesaari (ö i Kuhmois, Päijänne, Lampsalo),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar